Поромівка — річка, Житомирська область, Володарсько-Волинський та Черняхівський район
 Поромівка — село, Житомирська область, Володарсько-Волинський район